Rumunjska:
 Vâlcea (županija)
 Vâlcea (Alba, Rumunjska), grad
 Vâlcea (Braşov, Rumunjska), grad